I Wanna – canzone di Marija Naumova vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2002  
I Wanna – singolo dei The All-American Rejects del 2009, dall'album When the World Comes Down
I Wanna – singolo di Bob Sinclar con Shaggy e Sahara del 2010, dall'album Made in Jamaica.